Бягство може да се отнася за:
  Бягство (филм, 2013), филм на Кортни Соломон и Йорън Леви
  Бягство (филм, 2021), филм на Йонас Поер Расмусен